Тейлор Таунсенд (; родилась 16 апреля 1996 года в Чикаго, США) — американская теннисистка; финалистка одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2022); победительница трёх турниров WTA в парном разряде.

В юниорах: победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2012); победительница трёх юниорских турниров Большого шлема в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2013); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США-2011); победительница парного турнира Orange Bowl (2012); бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Тейлор — одна из двух дочерей Гэри и Шейлы Таунсендов, её старшую сестру зовут Симона.

14 октября 2020 года стало известно, что Таунсенд беременна первым ребенком, который должен родиться в марте 2021 года. 14 марта 2021 года у Таунсенд родился сын Эйдин Обри Джонсон.

Американка в теннисе с шести лет; любимые покрытия: хард и трава; детский кумир в спорте: Мартина Навратилова.

Руководители национальной федерации неоднократно конфликтовали с Таунсенд по поводу её недостаточных тренировок, часто подчёркивая не самое спортивное телосложение уроженки штата Иллинойс и периодически применяя к ней дисциплинарные санкции.

Спортивная карьера 

Сезон 2016 года

2016 год Тейлор Таунсенд начала на турнире в Мауи (США) там Тейлор Таунсенд смогла добраться до 1/8 финала где уступила теннисистке из США Саманте Кроуфорд со счётом 2:1.

В марте 2016 года Тейлор Таунсенд прошла квалификацию на турнир Индиан Уэллс (США), но в основной сетке ей не удалось долго задержаться и Тейлор проиграла в первом же матче теннисистке из США Кинг со счётом 6:2 6:3.

В апреле 2016 года Тейлор Таунсенд отправилась на турнир Дотан (США) где смогла добраться до финала, в финале Тейлор встречалась с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон. Матч закончился в пользу теннисистки из Швеции со счётом 6:4 6:2.

в конце апреля Тейлор Таунсенд выступала на турнире Шарлоттсвилль (США) грунт. Тейлор Таунсенд выиграла этот турнир. в финале Тейлор обыграла теннисистку из США Грейс Мин со счетом 2:0 (7:5 6:1).

В августе Тейлор Таунсенд выступала на турнире Indian Harbour Beach (США) грунт. Тейлор смогла добраться в этом турнире до финала, где проиграла теннисистке из США Дженнифер Брэди со счетом 2:0 (6:3 7:5).

Сезон 2018 года

Открытый чемпионат Австралии для Тейлор Таунсенд завершился в первом круге. Теннисистка проиграла сопернице из Словакии, 20-й сеянной, Магдалене Рыбариковой.

Сезон 2019 года

В июне 2019 года Таунсенд участвовала в Открытом чемпионате Франции, где проиграла в первом же раунде испанке Гарбинье Мугурусе в трёхсетовом матче со счётом 7-5, 2-6, 2-6 и выбыла из турнирной сетки.

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграла в четвёртом раунде канадке Бьянке Андрееску, будущей победительнице турнира, в трёх сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (15)

Победы (12) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (3)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (28)

Победы (19)

Поражения (9)

Интересные факты 
 Тейлор — первая в новейшей истории старшего юниорского тура ITF представительница США, признанная международной федерацией сильнейшей теннисисткой мира по итогам года. До объединения классификаций американка последний раз признавалась лучшим парным игроком мира в 1993 году, а одиночным — в 1982 году.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди девушек
Победители Уимблдонского турнира в парном разряде среди девушек
Победители Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде среди девушек